Dieser Artikel gibt die detaillierten Resultate der österreichischen Davis-Cup-Mannschaft seit Beginn des Wettbewerbs wieder.

Das erste Mal nahm Österreich 1905 aktiv am Davis-Cup teil. Mit mehreren Unterbrechungen (die letzte davon 1947) wurden bisher 78 Ausgaben mit österreichischer Beteiligung ausgetragen. Der erfolgreichste Auftritt war 1990, als das Team, bestehend aus Thomas Muster, Alexander Antonitsch und Horst Skoff, das Semifinale erreichte. Dort scheiterte Horst Skoff im entscheidenden fünften Spiel nach ebenso vielen Sätzen am US-Amerikaner Michael Chang.

1988 stieg das österreichische Davis-Cup Team zum ersten Mal seit Einführung der Kontinentalgruppen in die Weltgruppe auf und spielt seit 1989 abwechselnd in ebendieser (bisher 17 Saisonen) und der Europa/Afrika Gruppe I. Die längste Phase in der Weltgruppe ohne Unterbrechung währte von 2004 bis 2009 - sechs Saisonen, in denen Jürgen Melzer zumindest in zwei Einzeln regelmäßig zum Einsatz kam; in dieser Zeit folgte auf jedes Erstrunden-Aus ein Sieg im Playoff um den Verbleib in der Weltgruppe. Der letzte Aufstieg in die Weltgruppe gelang 2010 vor auswärtigem Publikum gegen Israel für einen Verbleib von 3 Jahren (2011 bis 2013), 2012 gab es gegen Russland einen Erstrundensieg, den ersten seit 1995 gegen Spanien. 2014 konnte das Team mit einem Sieg gegen Lettland den Abstieg aus der Europa/Afrika Gruppe I vermeiden.

Ergebnisse seit 1900

1900 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

Seit 2010

Statistiken

Siege und Niederlagen 

(Stand: 4. Februar 2018)

Rekordspieler 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Spieler mit den meisten Davis Cup Einsätzen für Österreich. Gelistet werden alle Spieler mit mindestens 10 Spielen. Fett gedruckte Spieler absolvierten mindestens ein Spiel im Davis Cup 2018.

(Stand: 4. Februar 2018)

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis Cups
 Davis-Cup-Biographie Österreichs

Tennis (Österreich)
Davis Cup